Тарасики — деревня в Борисовском районе Минской области Белоруссии. Расположен в 16 км от Борисова. Входит в состав Пересадского сельсовета. Расположен в 16 км от Борисова, в 11 км от железнодорожной станции Жодино, в 61 км от Минска. Население около 50 человек. Рельеф равнинно-холмистый.

История 
Дом-интернат основан в 1965 г., в 1984 г. перепрофилирован в психоневрологический. Общая площадь территории — 8,9 га.

Населённые пункты Борисовского района (Минская область)